Olaszország
Mezzano, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Mezzano, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ravenna megyében